Scherr ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Scherr (* 1983), US-amerikanischer Wrestler, siehe Braun Strowman
 Albert Scherr (* 1958), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Gregor von Scherr (1804–1877), deutscher Benediktinerabt, Erzbischof und Konzilsvater
 Hanspeter Scherr (1928–1983), deutscher Komponist und Chorleiter
 Ignaz Thomas Scherr (1801–1870), Schweizer Pädagoge und Autor
 James Scherr (* 1961), US-amerikanischer Ringer
 Johann Heinrich Scherr (1779–1844), deutscher evangelischer Geistlicher  
 Johannes Scherr (1817–1886), deutscher Kulturhistoriker
 Margitta Scherr (1943–2020), deutsche Schauspielerin
 Nathan Scherr (1923–2003), US-amerikanischer Bauunternehmer
 Niklaus Scherr (* 1944), Schweizer Politiker
 Tony Scherr (* um 1965), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Uwe Scherr (* 1966), deutscher Fußballspieler
 William Scherr (* 1961), US-amerikanischer Ringer

Siehe auch:
 Scher
 Sher